Samsung SGH-X700 — трьохдіапазонний мобільний телефон фірми «Samsung Electronics».

Схожі моделі 
 Nokia 6230i
 Sony Ericsson K600i
 Sony Ericsson K750i
 Sony Ericsson W800i
 Samsung SGH-E730

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

X
Мобільні телефони, представлені в 2005 році